Zygmunt Sokołowski (zm. 1918) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, legionista, kawaler Virtuti Militari
 Zygmunt Bohdan Sokołowski (1908–1953) – pułkownik obserwator Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari